Є́нсен () — патронімічне (буквально — «син Єнса») прізвище скандинавського походження, найбільше поширене в Данії.

Відомі носії

А 
 Адольф Єнсен (; 1837—1879) — німецький піаніст і композитор, музичний педагог
 Альфред Єнсен (; 1859—1921) — шведський історик, слов'янознавець, перекладач

Б 
 Бент Єнсен (;  1947) — данський футболіст

В 
 Вігго Єнсен (; 1874—1930) — данський гімнаст, легкоатлет, стрілець і важкоатлет, чемпіон і призер літніх Олімпійських ігор 1896
 Вільгельм Єнсен (; 1837—1911) — німецький письменник

Г 
 Ганс Єнсен (; 1907—1973) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1963)
 Геннінг Єнсен (; 1949—2017) — данський футболіст, що грав на позиції нападника

Ґ 
 Ґеорґ Артур Єнсен (; 1866—1935) — данський художник, скульптор і ювелір
 Ґітта Єнсен (;  1972) — данська плавчиня.
 Ґюде Єнсен (;  1989) — німецька політична діячка (ВДП, нім. FDP) та депутатка Бундестаґу

Д 
 Даніель Єнсен (;  1979) — колишній данський футболіст, півзахисник
 Даррен Єнсен (;  1960) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря
 Єлена Єнсен (Дженсен) (;  1981) — американська порноакторка

Е 
 Ел Єнсен (;  1958) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря

Є 
 Єспер Єнсен (;  1987) — данський хокеїст, центральний нападник
 Єспер Б. Єнсен (;  1991) — данський хокеїст, захисник

Й 
 Йоганнес Вільгельм Єнсен (; 1853—1950) — данський письменник, нобелівський лауреат (1944)
 Йон Єнсен (;  1965) — данський футболіст, що грав на позиції півзахисника

К 
 Клаус Єнсен (;  1977) — данський футболіст
 Крістіан Єнсен (;  1971) — данський політик

М 
 Матіас Єнсен (;  1996) — данський футболіст, півзахисник
 Міке Єнсен (;  1988) — данський футболіст, півзахисник

Н 
 Ніклас Єнсен (;  1989) — данський хокеїст, центральний нападник
 Ніколас Єнсен (;  1989) — данський хокеїст, центральний нападник

П 
 Петер Ольбек Єнсен (;  1956) — данський кіно- і телевізійний продюсер

С 
 Серен Єнсен (; 1879—1965) — данський борець греко-римського стилю, чемпіон світу (1905), олімпійський чемпіон (1906).
 Сів Єнсен (;  1969) — норвезька політична діячка.

Т 
 Трондур Єнсен (;  1993) — фарерський футболіст, півзахисник

Ф 
 Фредерік Єнсен (;  1997) — фінський футболіст, півзахисник
 Фредрік Олдруп Єнсен (;  1993) — норвезький футболіст, центральний півзахисник.

Див. також 
 Єнссен

Примітки